Em química orgânica, os ácidos cloroacéticos (nome sistemáticoe ácidos cloroetanóicos) são três ácidos carboxílicos clorocarbonos relacionados:

 Ácido cloroacético (ácido cloroetanóico), CH2ClCOOH
 Ácido dicloroacético (ácido dicloroetanóico), CHCl2COOH
 Ácido tricloroacético (ácido tricloroetanóico), CCl3COOH

A medida que o número de átomos de cloro cresce, a eletronegatividade de cada terminação da molécula aumenta, e a molécula adota um progressivamente maior caráter iônico: sua densidade, ponto de ebulição e acidez conjuntamente aumentarão.

Ácidos carboxílicos
Organoclorados